Megabyzos bezeichnet 

zwei Personen aus der persischen Geschichte:
 Megabyzos (der Ältere) war Mitverschwörer und Teilnehmer beim Kampf des Dareios I. gegen den Empörer Gaumata.
 Megabyzos (der Jüngere), Enkel von Megabyzos dem Älteren, war Truppenführer unter Xerxes I. bei der Schlacht von Salamis (Herodot VII, 82) und Feldherr unter Artaxerxes I., dabei Sieger in der Schlacht von 456 v. Chr. zwischen Persern und Ägyptern und ihren Verbündeten.
die Hohepriester des Tempels der Artemis in Ephesos